Uraj () är en stad i det autonoma okruget Chantien-Mansien, som ligger i Tiumen oblast, Ryssland. Den grundades 1922 som Kolossja och bytte namn, samt fick status som "stad", 1965. Uraj hade 40 692 invånare 2021.

Referenser

Externa länkar 

Orter i Chantien-Mansien
Städer i Ryssland